Dominique Crenn (1965- ), chef cuisinière française ;
 Emmanuel Crenn (1932-2020), coureur cycliste français ;
Jean Crenn (1919-2014), homme politique français ;
 Julie Crenn (1982- ), critique d'art et commissaire d'exposition française ;
 Yves Crenn (1969- ), peintre français ;
 Yvon Crenn (1947- ), acteur français.

Patronyme breton